Sisian kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Sisian, stad, Siunik, 
 Sisian (vattendrag), 
 Hats'avan (ort), Siunik, 

Robotskapade Armenienförgreningar